Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2019 года прошёл 9—11 августа в польском Быдгоще на стадионе имени Здзислава Кшишковяка. На старт в рамках Суперлиги (главного дивизиона турнира) вышли 12 сильнейших сборных континента. На протяжении трёх дней участники боролись за командные очки в 40 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в норвежском Саннесе состоялись соревнования в Первой лиге, в хорватском Вараждине — во Второй лиге и в Скопье Северной Македонии — в Третьей лиге.

Право принимать командный чемпионат Европы Быдгощ получил 28 апреля 2017 года на Совете Европейской легкоатлетической ассоциации в Париже.

Сборная России не была допущена к участию в предыдущем розыгрыше в связи с дисквалификацией из-за допингового скандала. Таким образом, она без борьбы потеряла место в Суперлиге и в 2019 году могла выступить в Первой лиге, но только в случае восстановления прав национальной федерации. 9 июня 2019 года Совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, таким образом, они вновь лишились права участия в командном чемпионате Европы и автоматически выбыли во Вторую лигу.

Суперлига

Командное первенство 
В Суперлиге 2019 года выступали 12 европейских сборных: первые 9 по итогам прошлого чемпионата и 3 сильнейших из Первой лиги 2017 года. Со следующего розыгрыша в 2021 году в Суперлиге оставалось только 8 команд, поэтому в Быдгоще место в элитном дивизионе теряли сразу пять сборных (вместо привычных трёх). Им на смену приходила только одна страна — победитель Первой лиги.

Сборная Польши впервые в истории выиграла главный трофей соревнований.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 9—11 августа 2019 года в городе Саннес (Норвегия). В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Португалия и Белоруссия (как хозяин соревнований). Во Вторую лигу вместе со сборной России вылетели Румыния, Венгрия, Словакия и Литва.

 Белоруссия добилась повышения в классе на правах будущего хозяина соревнований. Таким образом, в Суперлигу 2021 года отобрались 9 команд.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 10—11 августа 2019 года в городе Вараждин (Хорватия). В следующий розыгрыш Первой лиги вышла Эстония. В Третью лигу отправились Израиль, Кипр, Люксембург, Грузия и Мальта.

Третья лига 
Соревнования в Третьей лиге прошли 10—11 августа 2019 года в Скопье, столице Северной Македонии. В следующий розыгрыш Второй лиги вышла Исландия.

Примечания

См. также 
 Кубок Европы по бегу на 10 000 метров 2019
 Командный чемпионат Европы по легкоатлетическим многоборьям 2019
 Кубок Европы по спортивной ходьбе 2019

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований в Суперлиге
 Страница соревнований в Суперлиге на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Страница соревнований в Первой лиге на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Страница соревнований во Второй лиге на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Страница соревнований в Третьей лиге на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Командные чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Август 2019 года
2019 год в лёгкой атлетике
Спорт в Польше в 2019 году
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
лёгкая атлетика